Оксана Андреевна Воеводина (род. 10 июля 1992, Астрахань), также известная как Рихана Петра, — российская модель и бывшая жена Мухаммеда V, султана Келантана, с 2016 по 2019 год занимавшего пост Верховного правителя Малайзии. В 2015 году Воеводина стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва». У Оксаны есть брат Иван Андреевич Горбатенко который работает моделью, а так же учится в Московском медицинском университете

Биография 
Оксана Воеводина выросла и получила образование в городе Таганрог (Ростовская область, Россия). Её отец Андрей Иванович Горбатенко — хирург-ортопед из Ростова-на-Дону, владеющий клиниками в Ростове-на-Дону и Таганроге, её мать Людмила Воеводина — пианистка, работавшая в Большом театре. Оксана выучила английский язык, посещая летнюю школу в Оксфорде. Позднее она получила степень бакалавра экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова (РЭУ) в Москве, а в 2016 году — магистра менеджмента, защитив диплом на английском языке по направлению «Международный маркетинг». В 2015 году Оксана стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва».

Личная жизнь 
22 ноября 2018 года Воеводина вышла замуж за султана Келантана Мухаммада V, который также был 15-м Верховным правителем Малайзии. Свадьба была проведена в Москве., до этого же (7 июня того же года) в Малайзии прошла традиционная малайская свадебная церемония. А ещё в апреле 2018 года Воеводина приняла ислам и взяла имя Рихана Оксана Петра (Петра — фамилия Мухаммед V). Хотя свадьба и широко освещалась и обсуждалась в социальных сетях, по состоянию на январь 2019 года не было официального подтверждения о том, что брак действительно был заключён.

СМИ сообщили о рождении 21 мая 2019 года в Москве их сына Тенгку Исмаила Леона Петра ибн Тенгку Мухаммада V Фариса Петра. 22 июня, всего через месяц после рождения сына, Мухаммед V развёлся с Воеводиной в Сингапуре посредством таляка баайина, необратимого развода, оформленного простым объявлением жене о расторжении брака. Этот способ считается самым оскорбительным и не одобряемым типом развода в исламе.

Во время телеинтервью российской ведущей Ксении Собчак Воеводина рассказала, что в июне 2019 года бывшая чешская жена Мухаммеда V Диана Яна Якубка обратилась к ней и её отцу, оскорбляя и угрожая её сына. Этот инцидент широко обсуждался в британских и российских СМИ.

После того, как Воеводина опубликовала фотографии их совместной жизни в своем аккаунте в Instagram, 6 сентября 2019 года дворец Келантан, наконец, опубликовал официальное заявление, осудив публикации, касающиеся личной жизни монарха, в социальных сетях как неуместные и клеветнические. Султан выразил «сожаление» по поводу своего выбора в личной жизни, хотя и не назвал никаких имен, но таким образом фактически признал, что брак действительно имел место.

Примечания 

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Фотомодели по алфавиту
Фотомодели России
Фотомодели XXI века
Супруги правителей